|-
|(120751)||1997 WH21|| align=right|15,4|| align=right|2,472|| align=right|0,210|| align=right|2,40|| align=right|3,886||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(120752)||1997 WW24|| align=right|16,8|| align=right|2,399|| align=right|0,262|| align=right|2,41|| align=right|3,714||MBA||28. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120753)||1997 WW28|| align=right|17,0|| align=right|2,319|| align=right|0,139|| align=right|4,04|| align=right|3,531||MBA||29. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120754)||1997 WL31|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,245|| align=right|2,10|| align=right|3,713||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(120755)||1997 WH39|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,149|| align=right|1,75|| align=right|3,606||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(120756)||1997 XN7|| align=right|16,7|| align=right|2,314|| align=right|0,156|| align=right|1,88|| align=right|3,520||MBA||5. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(120757)||1997 YS7|| align=right|16,6|| align=right|2,406|| align=right|0,170|| align=right|3,10|| align=right|3,730||MBA||21. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120758)||1997 YO13|| align=right|15,7|| align=right|2,582|| align=right|0,141|| align=right|11,62|| align=right|4,148||MBA||29. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120759)||1997 YY17|| align=right|15,9|| align=right|2,659|| align=right|0,177|| align=right|4,96|| align=right|4,336||MBA||31. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120760)||1997 YQ18|| align=right|15,8|| align=right|2,534|| align=right|0,067|| align=right|15,67|| align=right|4,032||MBA||29. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120761)||1998 AX1|| align=right|14,7|| align=right|3,957|| align=right|0,218|| align=right|1,61|| align=right|7,869||HLD||1. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120762)||1998 AQ4|| align=right|15,5|| align=right|2,681|| align=right|0,086|| align=right|13,17|| align=right|4,388||MBA||6. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120763)||1998 BW5|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,169|| align=right|3,83|| align=right|4,483||MBA||22. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120764)||1998 BV8|| align=right|15,4|| align=right|2,568|| align=right|0,175|| align=right|3,86|| align=right|4,115||MBA||18. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120765)||1998 BD13|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,152|| align=right|3,45|| align=right|4,199||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120766)||1998 BA16|| align=right|14,7|| align=right|2,614|| align=right|0,174|| align=right|30,16|| align=right|4,226||MBA||26. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(120767)||1998 BS26|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,130|| align=right|3,56|| align=right|4,260||MBA||27. ledna 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(120768)||1998 BM29|| align=right|16,0|| align=right|2,410|| align=right|0,133|| align=right|2,40|| align=right|3,741||MBA||25. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120769)||1998 CM1|| align=right|16,5|| align=right|1,903|| align=right|0,070|| align=right|20,33|| align=right|2,625||MBA||6. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120770)||1998 DB7|| align=right|15,6|| align=right|2,435|| align=right|0,139|| align=right|5,81|| align=right|3,800||MBA||17. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120771)||1998 DD8|| align=right|15,0|| align=right|2,567|| align=right|0,270|| align=right|11,81|| align=right|4,111||MBA||21. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120772)||1998 DM15|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,208|| align=right|4,02|| align=right|4,252||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(120773)||1998 DA19|| align=right|16,5|| align=right|2,634|| align=right|0,181|| align=right|2,63|| align=right|4,275||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120774)||1998 DQ20|| align=right|14,8|| align=right|2,404|| align=right|0,245|| align=right|4,55|| align=right|3,727||MBA||24. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120775)||1998 DB23|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,153|| align=right|13,39|| align=right|4,296||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120776)||1998 DQ23|| align=right|15,8|| align=right|1,923|| align=right|0,077|| align=right|21,24|| align=right|2,667||MBA||28. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120777)||1998 DZ25|| align=right|16,5|| align=right|2,695|| align=right|0,129|| align=right|3,18|| align=right|4,423||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120778)||1998 DQ34|| align=right|16,4|| align=right|2,589|| align=right|0,235|| align=right|3,91|| align=right|4,165||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120779)||1998 ET8|| align=right|15,4|| align=right|2,541|| align=right|0,081|| align=right|11,28|| align=right|4,049||MBA||5. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120780)||1998 EY10|| align=right|15,7|| align=right|2,626|| align=right|0,301|| align=right|5,19|| align=right|4,256||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120781)||1998 EL11|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,239|| align=right|5,76|| align=right|4,239||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120782)||1998 EM12|| align=right|14,7|| align=right|2,671|| align=right|0,082|| align=right|21,84|| align=right|4,364||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120783)||1998 EN19|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,177|| align=right|5,15|| align=right|4,103||MBA||3. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120784)||1998 EY20|| align=right|15,6|| align=right|2,617|| align=right|0,230|| align=right|6,37|| align=right|4,232||MBA||3. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120785)||1998 FT3|| align=right|16,4|| align=right|2,539|| align=right|0,173|| align=right|1,98|| align=right|4,045||MBA||20. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120786)||1998 FO7|| align=right|16,7|| align=right|2,509|| align=right|0,114|| align=right|5,67|| align=right|3,973||MBA||20. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120787)||1998 FS12|| align=right|15,3|| align=right|2,622|| align=right|0,169|| align=right|4,31|| align=right|4,244||MBA||20. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120788)||1998 FD16|| align=right|15,5|| align=right|2,599|| align=right|0,128|| align=right|12,10|| align=right|4,188||MBA||26. března 1998||Kleť||Klet
|-
|(120789)||1998 FQ24|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,193|| align=right|12,40|| align=right|4,597||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120790)||1998 FX25|| align=right|15,4|| align=right|2,595|| align=right|0,231|| align=right|4,03|| align=right|4,180||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120791)||1998 FP28|| align=right|15,6|| align=right|2,608|| align=right|0,204|| align=right|3,96|| align=right|4,211||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120792)||1998 FE35|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,280|| align=right|4,28|| align=right|4,126||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120793)||1998 FT37|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,120|| align=right|3,12|| align=right|4,275||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120794)||1998 FX53|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,225|| align=right|2,96|| align=right|4,056||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120795)||1998 FR54|| align=right|15,8|| align=right|2,577|| align=right|0,265|| align=right|4,27|| align=right|4,136||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120796)||1998 FF58|| align=right|15,9|| align=right|2,560|| align=right|0,254|| align=right|1,28|| align=right|4,095||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120797)||1998 FW60|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,151|| align=right|6,25|| align=right|4,189||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120798)||1998 FO63|| align=right|15,9|| align=right|2,474|| align=right|0,091|| align=right|6,58|| align=right|3,890||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120799)||1998 FA64|| align=right|14,9|| align=right|2,554|| align=right|0,180|| align=right|8,45|| align=right|4,081||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120800)||1998 FN68|| align=right|16,4|| align=right|2,563|| align=right|0,262|| align=right|2,96|| align=right|4,104||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120801)||1998 FU72|| align=right|15,7|| align=right|2,757|| align=right|0,038|| align=right|5,43|| align=right|4,577||MBA||30. března 1998||Kleť||Klet
|-
|(120802)||1998 FV94|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,152|| align=right|11,19|| align=right|4,000||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120803)||1998 FY114|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,158|| align=right|9,12|| align=right|4,237||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120804)||1998 FJ125|| align=right|15,7|| align=right|2,583|| align=right|0,222|| align=right|4,82|| align=right|4,150||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120805)||1998 FF138|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,140|| align=right|4,15|| align=right|4,221||MBA||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120806)||1998 GE6|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,116|| align=right|14,24|| align=right|4,172||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120807)||1998 HK|| align=right|16,6|| align=right|1,947|| align=right|0,097|| align=right|21,44|| align=right|2,717||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120808)||1998 HL7|| align=right|15,9|| align=right|1,978|| align=right|0,058|| align=right|23,03|| align=right|2,781||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120809)||1998 HU7|| align=right|15,4|| align=right|2,545|| align=right|0,198|| align=right|5,98|| align=right|4,060||MBA||21. dubna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(120810)||1998 HA12|| align=right|15,1|| align=right|2,629|| align=right|0,084|| align=right|2,52|| align=right|4,261||MBA||19. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120811)||1998 HT17|| align=right|16,0|| align=right|2,578|| align=right|0,173|| align=right|3,97|| align=right|4,139||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120812)||1998 HZ24|| align=right|15,3|| align=right|2,792|| align=right|0,139|| align=right|13,48|| align=right|4,664||MBA||17. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120813)||1998 HW28|| align=right|15,9|| align=right|2,755|| align=right|0,170|| align=right|4,42|| align=right|4,573||MBA||27. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120814)||1998 HW37|| align=right|16,7|| align=right|2,596|| align=right|0,199|| align=right|3,10|| align=right|4,183||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120815)||1998 HB42|| align=right|16,3|| align=right|2,594|| align=right|0,194|| align=right|5,56|| align=right|4,177||MBA||24. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120816)||1998 HN42|| align=right|15,0|| align=right|2,656|| align=right|0,124|| align=right|13,37|| align=right|4,328||MBA||30. dubna 1998||Kleť||Klet
|-
|(120817)||1998 HW55|| align=right|15,9|| align=right|2,625|| align=right|0,128|| align=right|2,38|| align=right|4,252||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120818)||1998 HA68|| align=right|16,0|| align=right|2,639|| align=right|0,190|| align=right|4,52|| align=right|4,286||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120819)||1998 HA87|| align=right|16,0|| align=right|2,655|| align=right|0,098|| align=right|2,25|| align=right|4,325||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120820)||1998 HL89|| align=right|14,8|| align=right|2,747|| align=right|0,081|| align=right|13,52|| align=right|4,552||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120821)||1998 HY94|| align=right|15,2|| align=right|2,668|| align=right|0,224|| align=right|14,08|| align=right|4,357||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120822)||1998 HK96|| align=right|16,6|| align=right|2,594|| align=right|0,244|| align=right|5,56|| align=right|4,176||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120823)||1998 HZ107|| align=right|14,9|| align=right|2,599|| align=right|0,113|| align=right|12,52|| align=right|4,189||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120824)||1998 HG109|| align=right|15,5|| align=right|2,619|| align=right|0,200|| align=right|11,99|| align=right|4,238||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120825)||1998 HE111|| align=right|16,1|| align=right|2,570|| align=right|0,169|| align=right|5,63|| align=right|4,119||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120826)||1998 HH112|| align=right|14,9|| align=right|2,559|| align=right|0,126|| align=right|13,14|| align=right|4,092||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120827)||1998 HZ115|| align=right|14,7|| align=right|2,785|| align=right|0,070|| align=right|8,00|| align=right|4,646||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120828)||1998 HE122|| align=right|14,7|| align=right|2,685|| align=right|0,205|| align=right|13,96|| align=right|4,398||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120829)||1998 HV124|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,126|| align=right|16,24|| align=right|4,288||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120830)||1998 HB130|| align=right|15,6|| align=right|2,765|| align=right|0,084|| align=right|2,57|| align=right|4,596||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120831)||1998 HN130|| align=right|16,1|| align=right|2,714|| align=right|0,119|| align=right|12,91|| align=right|4,471||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120832)||1998 HQ133|| align=right|16,0|| align=right|2,587|| align=right|0,146|| align=right|4,63|| align=right|4,161||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120833)||1998 HF146|| align=right|15,3|| align=right|2,709|| align=right|0,142|| align=right|5,45|| align=right|4,458||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120834)||1998 HG146|| align=right|16,3|| align=right|2,572|| align=right|0,202|| align=right|4,53|| align=right|4,124||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120835)||1998 HM153|| align=right|15,0|| align=right|2,762|| align=right|0,088|| align=right|10,32|| align=right|4,591||MBA||24. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120836)||1998 KL7|| align=right|15,8|| align=right|2,535|| align=right|0,181|| align=right|4,37|| align=right|4,036||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120837)||1998 KE9|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,179|| align=right|13,05|| align=right|4,145||MBA||27. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120838)||1998 KN31|| align=right|16,2|| align=right|2,637|| align=right|0,188|| align=right|7,37|| align=right|4,281||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120839)||1998 KX38|| align=right|14,8|| align=right|2,667|| align=right|0,189|| align=right|14,05|| align=right|4,354||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120840)||1998 KH43|| align=right|16,4|| align=right|2,742|| align=right|0,249|| align=right|14,63|| align=right|4,541||MBA||28. května 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120841)||1998 KC52|| align=right|15,1|| align=right|2,675|| align=right|0,189|| align=right|14,40|| align=right|4,374||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120842)||1998 KD55|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,234|| align=right|5,59|| align=right|4,082||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120843)||1998 KM57|| align=right|15,2|| align=right|2,610|| align=right|0,191|| align=right|4,61|| align=right|4,216||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120844)||1998 KL60|| align=right|15,3|| align=right|2,686|| align=right|0,174|| align=right|13,33|| align=right|4,403||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120845)||1998 KU63|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,181|| align=right|5,66|| align=right|4,206||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120846)||1998 KM67|| align=right|16,1|| align=right|2,698|| align=right|0,187|| align=right|8,14|| align=right|4,430||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120847)||1998 MG|| align=right|14,9|| align=right|3,050|| align=right|0,173|| align=right|9,93|| align=right|5,325||MBA||17. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120848)||1998 MM33|| align=right|16,8|| align=right|2,163|| align=right|0,199|| align=right|6,51|| align=right|3,182||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120849)||1998 OJ3|| align=right|16,0|| align=right|2,773|| align=right|0,040|| align=right|3,87|| align=right|4,616||MBA||23. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120850)||1998 OO8|| align=right|14,6|| align=right|3,008|| align=right|0,110|| align=right|7,85|| align=right|5,216||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120851)||1998 OF12|| align=right|15,3|| align=right|2,723|| align=right|0,219|| align=right|8,21|| align=right|4,493||MBA||29. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(120852)||1998 OO15|| align=right|15,2|| align=right|2,686|| align=right|0,279|| align=right|10,57|| align=right|4,400||MBA||20. července 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(120853)||1998 QK4|| align=right|16,6|| align=right|2,251|| align=right|0,193|| align=right|8,84|| align=right|3,377||MBA||17. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(120854)||1998 QQ12|| align=right|16,0|| align=right|2,186|| align=right|0,211|| align=right|6,83|| align=right|3,232||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120855)||1998 QO23|| align=right|14,8|| align=right|3,160|| align=right|0,267|| align=right|19,82|| align=right|5,617||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120856)||1998 QP25|| align=right|14,8|| align=right|2,933|| align=right|0,073|| align=right|11,51|| align=right|5,021||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120857)||1998 QX43|| align=right|15,6|| align=right|2,978|| align=right|0,260|| align=right|2,81|| align=right|5,139||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120858)||1998 QT44|| align=right|16,7|| align=right|2,125|| align=right|0,190|| align=right|1,46|| align=right|3,098||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120859)||1998 QT49|| align=right|14,9|| align=right|3,003|| align=right|0,247|| align=right|11,29|| align=right|5,202||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120860)||1998 QW59|| align=right|16,3|| align=right|3,019|| align=right|0,173|| align=right|4,33|| align=right|5,245||MBA||26. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120861)||1998 QA74|| align=right|14,5|| align=right|3,105|| align=right|0,184|| align=right|9,86|| align=right|5,472||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120862)||1998 QL75|| align=right|14,5|| align=right|2,982|| align=right|0,129|| align=right|8,89|| align=right|5,150||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120863)||1998 QF94|| align=right|15,3|| align=right|3,165|| align=right|0,232|| align=right|27,63|| align=right|5,631||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120864)||1998 QK99|| align=right|16,2|| align=right|2,598|| align=right|0,135|| align=right|3,36|| align=right|4,188||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120865)||1998 QN106|| align=right|15,7|| align=right|2,218|| align=right|0,197|| align=right|5,60|| align=right|3,302||MBA||25. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120866)||1998 RL2|| align=right|15,6|| align=right|2,184|| align=right|0,122|| align=right|5,56|| align=right|3,227||MBA||15. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120867)||1998 RM2|| align=right|16,4|| align=right|2,171|| align=right|0,180|| align=right|4,21|| align=right|3,199||MBA||15. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120868)||1998 RA13|| align=right|17,9|| align=right|2,270|| align=right|0,235|| align=right|1,32|| align=right|3,420||MBA||14. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120869)||1998 RZ15|| align=right|16,3|| align=right|2,172|| align=right|0,193|| align=right|3,40|| align=right|3,200||MBA||14. září 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120870)||1998 RM16|| align=right|17,1|| align=right|2,171|| align=right|0,164|| align=right|2,13|| align=right|3,199||MBA||11. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120871)||1998 RT19|| align=right|17,0|| align=right|2,154|| align=right|0,151|| align=right|2,37|| align=right|3,162||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120872)||1998 RD23|| align=right|16,4|| align=right|2,200|| align=right|0,202|| align=right|3,89|| align=right|3,262||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120873)||1998 RH26|| align=right|16,5|| align=right|2,210|| align=right|0,163|| align=right|3,97|| align=right|3,284||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120874)||1998 RM27|| align=right|15,0|| align=right|3,068|| align=right|0,101|| align=right|8,53|| align=right|5,374||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120875)||1998 RU30|| align=right|16,5|| align=right|2,199|| align=right|0,117|| align=right|2,13|| align=right|3,260||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120876)||1998 RM31|| align=right|14,3|| align=right|3,169|| align=right|0,065|| align=right|9,50|| align=right|5,639||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120877)||1998 RF37|| align=right|16,4|| align=right|2,199|| align=right|0,163|| align=right|5,56|| align=right|3,260||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120878)||1998 RQ37|| align=right|14,7|| align=right|3,186|| align=right|0,191|| align=right|4,28|| align=right|5,686||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120879)||1998 RP41|| align=right|15,3|| align=right|2,832|| align=right|0,131|| align=right|14,49|| align=right|4,765||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120880)||1998 RW42|| align=right|16,7|| align=right|2,279|| align=right|0,174|| align=right|4,36|| align=right|3,440||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120881)||1998 RG45|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,132|| align=right|9,13|| align=right|4,632||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120882)||1998 RM48|| align=right|14,9|| align=right|3,015|| align=right|0,085|| align=right|2,55|| align=right|5,233||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120883)||1998 RH49|| align=right|16,4|| align=right|2,896|| align=right|0,143|| align=right|1,16|| align=right|4,927||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120884)||1998 RY50|| align=right|14,4|| align=right|3,083|| align=right|0,084|| align=right|9,69|| align=right|5,412||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120885)||1998 RY53|| align=right|14,5|| align=right|3,153|| align=right|0,205|| align=right|7,82|| align=right|5,598||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120886)||1998 RV67|| align=right|16,5|| align=right|2,227|| align=right|0,216|| align=right|3,55|| align=right|3,322||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120887)||1998 RF70|| align=right|16,3|| align=right|2,242|| align=right|0,168|| align=right|4,68|| align=right|3,356||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120888)||1998 RM70|| align=right|15,7|| align=right|2,263|| align=right|0,091|| align=right|7,08|| align=right|3,403||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120889)||1998 RT75|| align=right|16,6|| align=right|2,237|| align=right|0,173|| align=right|6,62|| align=right|3,346||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120890)||1998 SU|| align=right|15,1|| align=right|2,913|| align=right|0,063|| align=right|2,31|| align=right|4,970||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120891)||1998 SD1|| align=right|17,3|| align=right|2,286|| align=right|0,149|| align=right|5,82|| align=right|3,456||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120892)||1998 SO3|| align=right|14,8|| align=right|3,144|| align=right|0,127|| align=right|6,72|| align=right|5,573||MBA||17. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120893)||1998 SN8|| align=right|16,8|| align=right|2,204|| align=right|0,109|| align=right|4,40|| align=right|3,272||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120894)||1998 SK13|| align=right|16,7|| align=right|2,213|| align=right|0,136|| align=right|4,30|| align=right|3,291||MBA||21. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120895)||1998 ST14|| align=right|16,3|| align=right|2,222|| align=right|0,237|| align=right|2,99|| align=right|3,313||MBA||18. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120896)||1998 SX19|| align=right|15,3|| align=right|3,003|| align=right|0,020|| align=right|0,79|| align=right|5,203||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120897)||1998 SD21|| align=right|15,1|| align=right|3,129|| align=right|0,160|| align=right|3,31|| align=right|5,533||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120898)||1998 SL21|| align=right|15,2|| align=right|3,193|| align=right|0,080|| align=right|2,27|| align=right|5,706||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120899)||1998 SN21|| align=right|17,0|| align=right|2,192|| align=right|0,125|| align=right|2,77|| align=right|3,244||MBA||21. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120900)||1998 SP25|| align=right|16,3|| align=right|2,178|| align=right|0,239|| align=right|4,57|| align=right|3,214||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120901)||1998 SD26|| align=right|15,9|| align=right|2,233|| align=right|0,168|| align=right|4,92|| align=right|3,336||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120902)||1998 SL28|| align=right|16,8|| align=right|2,370|| align=right|0,229|| align=right|5,78|| align=right|3,647||MBA||17. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120903)||1998 SV31|| align=right|15,5|| align=right|2,962|| align=right|0,188|| align=right|1,86|| align=right|5,098||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120904)||1998 SW31|| align=right|15,8|| align=right|3,027|| align=right|0,021|| align=right|0,90|| align=right|5,266||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120905)||1998 SY32|| align=right|16,3|| align=right|3,093|| align=right|0,046|| align=right|1,04|| align=right|5,438||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120906)||1998 SL39|| align=right|15,8|| align=right|3,063|| align=right|0,099|| align=right|1,39|| align=right|5,360||MBA||23. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120907)||1998 SW40|| align=right|15,0|| align=right|3,288|| align=right|0,232|| align=right|0,97|| align=right|5,960||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120908)||1998 SO41|| align=right|15,6|| align=right|3,195|| align=right|0,188|| align=right|0,41|| align=right|5,709||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120909)||1998 SO58|| align=right|15,7|| align=right|2,759|| align=right|0,264|| align=right|13,26|| align=right|4,581||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120910)||1998 SR59|| align=right|16,5|| align=right|2,168|| align=right|0,109|| align=right|4,81|| align=right|3,192||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120911)||1998 SP65|| align=right|16,0|| align=right|2,263|| align=right|0,206|| align=right|4,54|| align=right|3,403||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120912)||1998 SP75|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,193|| align=right|12,47|| align=right|4,685||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120913)||1998 SE78|| align=right|16,3|| align=right|2,202|| align=right|0,110|| align=right|2,87|| align=right|3,268||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120914)||1998 SZ78|| align=right|15,5|| align=right|2,954|| align=right|0,090|| align=right|1,11|| align=right|5,076||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120915)||1998 SX81|| align=right|17,1|| align=right|2,159|| align=right|0,108|| align=right|1,70|| align=right|3,172||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120916)||1998 SB83|| align=right|15,8|| align=right|2,248|| align=right|0,152|| align=right|4,53|| align=right|3,370||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120917)||1998 SV83|| align=right|16,0|| align=right|3,046|| align=right|0,162|| align=right|2,35|| align=right|5,314||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120918)||1998 SA84|| align=right|17,2|| align=right|2,285|| align=right|0,235|| align=right|4,49|| align=right|3,454||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120919)||1998 SU85|| align=right|16,8|| align=right|2,198|| align=right|0,097|| align=right|5,38|| align=right|3,258||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120920)||1998 SY85|| align=right|17,4|| align=right|2,163|| align=right|0,213|| align=right|2,08|| align=right|3,180||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120921)||1998 SW92|| align=right|16,9|| align=right|2,327|| align=right|0,108|| align=right|2,56|| align=right|3,549||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120922)||1998 SO93|| align=right|17,2|| align=right|2,185|| align=right|0,192|| align=right|2,72|| align=right|3,230||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120923)||1998 SM99|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,091|| align=right|9,98|| align=right|5,347||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120924)||1998 SS104|| align=right|15,9|| align=right|2,230|| align=right|0,094|| align=right|6,53|| align=right|3,329||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120925)||1998 SC107|| align=right|14,6|| align=right|3,182|| align=right|0,185|| align=right|3,52|| align=right|5,676||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120926)||1998 SH107|| align=right|16,7|| align=right|2,259|| align=right|0,213|| align=right|2,44|| align=right|3,395||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120927)||1998 SJ108|| align=right|14,4|| align=right|3,168|| align=right|0,161|| align=right|6,60|| align=right|5,639||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120928)||1998 SP109|| align=right|16,0|| align=right|2,261|| align=right|0,105|| align=right|6,24|| align=right|3,400||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120929)||1998 SM114|| align=right|16,6|| align=right|2,194|| align=right|0,158|| align=right|5,51|| align=right|3,250||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120930)||1998 SX121|| align=right|16,0|| align=right|2,235|| align=right|0,218|| align=right|5,35|| align=right|3,342||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120931)||1998 SU123|| align=right|16,9|| align=right|2,166|| align=right|0,173|| align=right|3,80|| align=right|3,188||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120932)||1998 SL131|| align=right|16,3|| align=right|2,256|| align=right|0,154|| align=right|4,72|| align=right|3,388||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120933)||1998 SL147|| align=right|16,3|| align=right|2,162|| align=right|0,206|| align=right|1,83|| align=right|3,179||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120934)||1998 SE149|| align=right|14,6|| align=right|2,967|| align=right|0,050|| align=right|1,88|| align=right|5,109||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120935)||1998 SG150|| align=right|15,1|| align=right|3,140|| align=right|0,079|| align=right|6,38|| align=right|5,563||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120936)||1998 SJ153|| align=right|15,3|| align=right|2,988|| align=right|0,252|| align=right|2,34|| align=right|5,165||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120937)||1998 SD155|| align=right|16,2|| align=right|2,242|| align=right|0,218|| align=right|4,89|| align=right|3,356||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120938)||1998 SB162|| align=right|15,1|| align=right|3,101|| align=right|0,128|| align=right|7,88|| align=right|5,461||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120939)||1998 SV162|| align=right|15,4|| align=right|2,919|| align=right|0,115|| align=right|0,95|| align=right|4,986||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120940)||1998 TN12|| align=right|16,0|| align=right|3,050|| align=right|0,120|| align=right|0,47|| align=right|5,326||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120941)||1998 TB17|| align=right|17,0|| align=right|2,200|| align=right|0,120|| align=right|2,04|| align=right|3,263||MBA||14. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120942)||1998 TB18|| align=right|17,4|| align=right|2,132|| align=right|0,235|| align=right|2,39|| align=right|3,112||MBA||1. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120943)||1998 TN22|| align=right|15,0|| align=right|3,212|| align=right|0,094|| align=right|3,64|| align=right|5,756||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120944)||1998 TH23|| align=right|14,5|| align=right|3,152|| align=right|0,111|| align=right|17,96|| align=right|5,596||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120945)||1998 TJ26|| align=right|15,1|| align=right|3,212|| align=right|0,111|| align=right|6,85|| align=right|5,755||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120946)||1998 TZ28|| align=right|17,2|| align=right|2,181|| align=right|0,208|| align=right|3,19|| align=right|3,219||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120947)||1998 TN29|| align=right|17,4|| align=right|2,226|| align=right|0,176|| align=right|0,85|| align=right|3,320||MBA||15. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120948)||1998 TZ37|| align=right|15,3|| align=right|3,019|| align=right|0,079|| align=right|1,74|| align=right|5,244||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120949)||1998 UU3|| align=right|16,4|| align=right|2,340|| align=right|0,217|| align=right|2,63|| align=right|3,578||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120950)||1998 UY6|| align=right|16,7|| align=right|2,258|| align=right|0,193|| align=right|4,67|| align=right|3,392||MBA||20. října 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(120951)||1998 UA9|| align=right|17,0|| align=right|2,332|| align=right|0,203|| align=right|1,76|| align=right|3,561||MBA||17. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120952)||1998 UV14|| align=right|16,6|| align=right|2,291|| align=right|0,163|| align=right|8,46|| align=right|3,468||MBA||23. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120953)||1998 UQ22|| align=right|15,0|| align=right|3,143|| align=right|0,145|| align=right|5,47|| align=right|5,570||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120954)||1998 UD25|| align=right|16,3|| align=right|2,296|| align=right|0,136|| align=right|6,16|| align=right|3,479||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(120955)||1998 UO31|| align=right|15,7|| align=right|2,226|| align=right|0,230|| align=right|3,50|| align=right|3,320||MBA||22. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(120956)||1998 UX37|| align=right|16,8|| align=right|2,281|| align=right|0,124|| align=right|3,52|| align=right|3,444||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120957)||1998 UW40|| align=right|15,2|| align=right|3,186|| align=right|0,201|| align=right|3,54|| align=right|5,686||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120958)||1998 UA43|| align=right|14,2|| align=right|3,135|| align=right|0,192|| align=right|15,37|| align=right|5,551||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120959)||1998 UP48|| align=right|17,2|| align=right|2,210|| align=right|0,140|| align=right|5,10|| align=right|3,286||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(120960)||1998 VC3|| align=right|16,7|| align=right|2,367|| align=right|0,202|| align=right|0,80|| align=right|3,640||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120961)||1998 VJ4|| align=right|15,0|| align=right|3,070|| align=right|0,067|| align=right|11,11|| align=right|5,379||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120962)||1998 VM11|| align=right|13,5|| align=right|3,954|| align=right|0,184|| align=right|1,93|| align=right|7,860||HLD||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120963)||1998 VE12|| align=right|15,5|| align=right|2,985|| align=right|0,293|| align=right|6,05|| align=right|5,155||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120964)||1998 VK22|| align=right|16,3|| align=right|2,247|| align=right|0,182|| align=right|2,18|| align=right|3,368||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120965)||1998 VV27|| align=right|16,7|| align=right|2,327|| align=right|0,246|| align=right|2,77|| align=right|3,548||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120966)||1998 VT29|| align=right|16,0|| align=right|2,276|| align=right|0,287|| align=right|3,37|| align=right|3,432||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120967)||1998 VL30|| align=right|16,7|| align=right|2,259|| align=right|0,218|| align=right|2,67|| align=right|3,394||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120968)||1998 VH32|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,249|| align=right|6,11|| align=right|3,608||MBA||10. listopadu 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(120969)||1998 VM38|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,185|| align=right|6,14|| align=right|3,459||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120970)||1998 VR43|| align=right|16,7|| align=right|2,340|| align=right|0,177|| align=right|3,18|| align=right|3,578||MBA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120971)||1998 VN49|| align=right|14,5|| align=right|3,067|| align=right|0,087|| align=right|9,62|| align=right|5,370||MBA||11. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120972)||1998 WE4|| align=right|16,5|| align=right|2,246|| align=right|0,138|| align=right|4,31|| align=right|3,365||MBA||20. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(120973)||1998 WW4|| align=right|14,7|| align=right|2,280|| align=right|0,215|| align=right|24,24|| align=right|3,443||MBA||19. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(120974)||1998 WW8|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,181|| align=right|5,57|| align=right|3,455||MBA||18. listopadu 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(120975)||1998 WE19|| align=right|17,0|| align=right|2,204|| align=right|0,141|| align=right|7,59|| align=right|3,271||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120976)||1998 WL25|| align=right|15,4|| align=right|3,231|| align=right|0,295|| align=right|0,41|| align=right|5,806||MBA||16. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120977)||1998 WN28|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,130|| align=right|5,37|| align=right|3,589||MBA||19. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120978)||1998 WU35|| align=right|17,1|| align=right|2,334|| align=right|0,147|| align=right|6,77|| align=right|3,564||MBA||19. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120979)||1998 XU|| align=right|17,2|| align=right|2,330|| align=right|0,242|| align=right|1,42|| align=right|3,556||MBA||7. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120980)||1998 XY5|| align=right|16,7|| align=right|2,157|| align=right|0,170|| align=right|1,57|| align=right|3,168||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120981)||1998 XZ5|| align=right|17,1|| align=right|2,335|| align=right|0,185|| align=right|2,19|| align=right|3,568||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120982)||1998 XE6|| align=right|16,9|| align=right|2,320|| align=right|0,156|| align=right|4,03|| align=right|3,532||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120983)||1998 XG7|| align=right|15,1|| align=right|3,146|| align=right|0,087|| align=right|4,15|| align=right|5,579||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120984)||1998 XN7|| align=right|16,4|| align=right|2,187|| align=right|0,143|| align=right|2,48|| align=right|3,235||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120985)||1998 XT15|| align=right|16,1|| align=right|2,257|| align=right|0,207|| align=right|5,33|| align=right|3,390||MBA||15. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(120986)||1998 XM17|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,113|| align=right|21,65|| align=right|3,539||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120987)||1998 XA18|| align=right|14,7|| align=right|3,169|| align=right|0,098|| align=right|9,52|| align=right|5,639||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120988)||1998 XM18|| align=right|15,8|| align=right|3,182|| align=right|0,133|| align=right|0,67|| align=right|5,676||MBA||8. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120989)||1998 XG21|| align=right|16,6|| align=right|2,307|| align=right|0,183|| align=right|3,78|| align=right|3,502||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120990)||1998 XP21|| align=right|16,6|| align=right|2,247|| align=right|0,096|| align=right|5,48|| align=right|3,367||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120991)||1998 XQ21|| align=right|16,5|| align=right|2,404|| align=right|0,092|| align=right|4,75|| align=right|3,726||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120992)||1998 XS23|| align=right|15,4|| align=right|3,250|| align=right|0,052|| align=right|4,10|| align=right|5,858||MBA||11. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120993)||1998 XC25|| align=right|16,8|| align=right|2,234|| align=right|0,088|| align=right|1,89|| align=right|3,338||MBA||13. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(120994)||1998 XQ49|| align=right|15,8|| align=right|2,338|| align=right|0,139|| align=right|7,86|| align=right|3,574||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120995)||1998 XQ62|| align=right|15,0|| align=right|2,276|| align=right|0,190|| align=right|24,86|| align=right|3,433||MBA||11. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120996)||1998 XE79|| align=right|15,6|| align=right|2,274|| align=right|0,128|| align=right|7,85|| align=right|3,427||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(120997)||1998 XT96|| align=right|17,3|| align=right|2,323|| align=right|0,181|| align=right|3,35|| align=right|3,540||MBA||11. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(120998)||1998 YB2|| align=right|16,5|| align=right|2,277|| align=right|0,107|| align=right|5,12|| align=right|3,436||MBA||16. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(120999)||1998 YC2|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,083|| align=right|12,50|| align=right|3,562||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(121000)||1998 YG2|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,187|| align=right|5,29|| align=right|3,542||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek